Quintius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Quintius Atticus, römischer Suffektkonsul 69
 Gaius Quintius Laberius Tutor Sabinianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Quintius Severus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Bruttius Quintius Crispinus, römischer Konsul 187
 Varius Quintius Gaianus, römischer Centurio (Kaiserzeit)